Alton kan syfta på:

Geografi

Storbritannien
 Alton, Hampshire – en ort i grevskapet Hampshire
 Alton, Wiltshire – en civil parish i grevskapet Wiltshire
 Alton, Staffordshire – en ort i grevskapet Staffordshire
 Alton Towers – en nöjespark i Farley, Staffordshire

USA
 Alton, Illinois
 Alton, Kansas
 Alton, Missouri
 Alton, New Hampshire